1049 км, 1049-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1049 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903153
 1049 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 646813
 1049 км — разъезд, Северная  железная дорога (Архангельская область). Код  295144
 1049 км — пассажирская платформа,  Приднепровская  железная дорога (Днепропетровская область). Код  464913